Tadeusz Majewski (1863-1920) – generał podporucznik lekarz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Rycerskim Orderu Franciszka Józefa z mieczami i dekoracją wojenną
 Tadeusz Majewski – doktor, działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (17 marca 1938)
 Tadeusz Majewski (1871–1918) – kapitan lekarz Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Tadeusz Majewski (ur. 1889) – działacz niepodległościowy, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości z Mieczami (19 czerwca 1938)
 Tadeusz I Majewski, właściwie Kazimierz Tadeusz Majewski (1894-1940) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości z Mieczami
 Tadeusz II Majewski, właściwie Tadeusz Adam Majewski (1899-1969) − generał brygady Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Tadeusz III Majewski (ur. 1901) – oficer artylerii Wojska Polskiego
 Tadeusz Ryszard Majewski (1926-2002) – biskup Kościoła Polskokatolickiego w latach 1975–1995
 Tadeusz Majewski (ur. 1954) – polski lekkoatleta

Zobacz też 
 Majewski

Przypisy